Padre, antagonista principal del manga y del segundo anime de Fullmetal Alchemist, es un hombre con el mismo aspecto que Hohenheim, padre de los hermanos Elric. Padre es el creador de los homúnculos; dirige el plan para crear una piedra filosofal a escala de todo Amestris y su origen está en el desaparecido país de Xerxes, en el este.

Descripción 
En el manga de Fullmetal Alchemist, es el principal antagonista, un ser frío, creador de los siete homúnculos, a los cuales considera sus hijos, de ahí el título que ellos usan para referirse a él. A diferencia de su equivalente en el anime, Dante, él tiene cierto afecto por los homúnculos, a los cuales ve como a niños. Según se explica posteriormente, los homúnculos son la personificación de los siete pecados capitales que están presentes en toda personalidad humana, los cuales hacen a los hombres seres imperfectos y mundanos, por ello los eliminó de su personalidad y expulsó de su cuerpo razonando que de esta forma alcanzaría la perfección y se convertiría en un dios.

Se siente superior a los humanos, comparándolos con insectos. Tiene un tercer ojo el cual usa para extraer la piedra filosofal de Greed (tomo 8 del manga) y beber su esencia. Se sabe que puede usar la alquimia con cualquier parte de su cuerpo. Puede crear un homúnculo a partir de su alma, colocándole un fragmento de piedra filosofal.

Su cuerpo no es como el de un humano: cuando Scar trata de descomponer su cara mediante la alquimia destructiva que usa, no puede hacerlo, porque para ello antes ha de saber de qué está hecho lo que va a descomponer. Generalmente está sentado en una silla conectada a una gran máquina cuya finalidad es la de, con el poder de su piedra filosofal, limitar el poder de la corteza terrestre que usan los alquimistas para trasmutar, y al mismo tiempo poder "bloquear" el acceso al mismo (se desvela en el capítulo 106).

Personalidad 
Padre es visto con varias facetas es visto la primera vez como un padre serio que castiga sin piedad a sus "hijos" como quemar a Codicia por usar su poder para su beneficio propio, cuando es conocido por los hermanos Elric, él tuvo la amabilidad de curar a Edward y reparar a Al e incluso se rio cuando se enteró de que Van Hohenheim tuvo hijos, también es visto de que es tranquilo al no inmutarse por los ataques de Edward o cuando todos combatían el seguía tranquilo, durante la batalla final es visto igual de tranquilo aunque algo soberbio debido a sus nuevos poderes, aunque después de perder las almas de la población de Amestris y apenas poder mantener su poder se volvió mucho más violento.

Historia 
Padre originalmente fue fruto del experimento de un alquimista del antiguo reino de Xerxes; nació como un homúnculo que vivía en un frasco de laboratorio, no pudiendo salir del mismo porque moriría. Se desconoce cómo fue creado, aunque la sangre de un esclavo del alquimista fue usada en el proceso. El Enano de la botella, como le gustaba llamarse, tenía más conocimientos de alquimia que su propio creador. Tras su nacimiento trabaría amistad con un muchacho llamado Esclavo 23, quien dio la sangre para crearlo y fue el homúnculo quien le dio el nombre de Van Hohenheim, lo educó y enseñó alquimia permitiéndole volverse aprendiz de su amo y ganar la libertad. Algunos años después el propio rey de Xerxes llamó a los tres a su presencia para que le ayudaran a obtener la inmortalidad. El Enano de la botella enseñó al rey la forma de obtener la inmortalidad, convirtiendo el reino en un círculo de transmutación y sacrificando a todos sus súbditos. Cuando el rey llevó a cabo la transmutación se dio cuenta de que había sido engañado ya estaba todo previsto por el homúnculo para ser él quien aprovechara el poder de la ceremonia.

De esta forma él y Hohenheim, quien se vio afectado ya que tenía la misma sangre que la criatura, fueron transmutados y reconstruidos usando las almas de la mitad de la población en cada uno. El Enano de la botella consiguió un cuerpo humano inmortal idéntico al de Hohenheim con el poder de transmutar solo con su voluntad y sin obedecer la ley de Intercambio Equivalente, mientras que Hohenheim se vio transformado contra su deseo en un ser inmortal cuyo cuerpo es realmente una Piedra Filosofal con forma humana compuesta por cientos de almas en constante sufrimiento. Por este motivo, el país de Xerxes desapareció en el desierto al instante, salvo las ruinas del palacio real, que ya se habían mostrado anteriormente.

Padre se muestra luego como dirigente del plan para crear un círculo de transmutación a todo lo ancho de Amestris. En realidad, la creación del propio país se le atribuye a él ya que su verdadera intención es convertirse en una entidad omnipotente y para ello necesita repetir el sacrificio de Xerxes en una escala muchísimo mayor. Desde esa época ha actuado como mano en la sombra que inició las rebeliones y revueltas en las fronteras que permitieron crear un país circular, con batallas y masacres en lugares importantes para el círculo de transmutación de la piedra. También necesita cinco "sacrificios" (cinco alquimistas de gran poder que hayan llegado hasta la puerta de la verdad y aun así regresado a este mundo) para activar el gigantesco círculo. De momento ha escogido a Hohenheim, Edward, Alphonse e Izumi, y le falta un quinto alquimista (en el capítulo 102 se revele que es Mustang).

Mientras la historia avanza este se presenta en la superficie de Central con Sloth mostrando que ya era conocido por los dirigentes del país. Mustang había descubierto poco antes que la milicia y los altos mandos del gobierno trabajaban para él bajo la promesa de obtener la inmortalidad y posteriormente se descubriría que en realidad desde la fundación del país era él quien había gobernado y organizado todo para que con el paso de las generaciones tuviera el tamaño, forma y cantidad de almas necesarios para llevar a cabo su ambición. El apelativo Padre lo recibe por su calidad de creador, especialmente por parte de sus "hijos" homúnculos quienes a excepción de Greed le demuestran una fidelidad y obediencia ciega.

Después aparece de nuevo en las alcantarillas donde se encuentra con Honhenheim, pero hasta el capítulo 96 la pelea se inicia. Padre intenta acabar con Honhenheim absorbiendo su piedra filosofal, pero a los pocos segundos se da cuenta de que el cuerpo del alquimista lo destruye al intentar tocarlo. Honhenheim revela entonces que durante todos esos años había estado hablando con las almas que había en el interior de su cuerpo (536.329 individuos en total) y había llegado a un trato con ellos para que le ayudasen a destruir a Padre. Entonces, las almas que Padre había absorbido actúan desde el interior de su cuerpo, atravesándole con pinchos hechos de su propia sangre. Honhenheim piensa que la batalla está ganada, pero para su sorpresa Padre se deshace de su cuerpo físico, apareciendo con un ser humanoide de idéntica apariencia a la sombra de Pride y tras devorar su antigua carcasa, revela que él también ha evolucionado con las almas de su interior. Honhenheim queda horrorizado mientras Padre lo devora. 

En el capítulo 100 se revela que Padre, en su nueva apariencia, aprisionó a Honhenheim dentro de sí mismo, al cual se puede observar en la superficie de su cuerpo. Posteriormente transporta a Ed, Al e Izumi ante ellos, para sacrificarlos, mientras se prueba si Mustang es capaz de abrir la puerta de la verdad. Padre según palabras de Hohenheim se ve como un personaje que al comienzo era alguien bueno y que tenía sentimientos, no obstante mientras la historia avanza se vuelve un ser frío y sin sentimientos. Hohenheim dice que su debilidad es no tener sentimientos, los cuales perdió cuando expulsó a los siete pecados de su alma, esto lejos de volverlo un ser superior solo lo hizo espiritualmente incompleto.

Batalla Final 

La batalla final contra Padre comienza a partir del capítulo 103. May Chang le ataca a distancia pero Padre devuelve sus ataques. Finalmente May Chang le ataca directamente pero una parte de Hohenheim sale del cuerpo de Padre para advertirle que Padre puede usar la alquimia sin moverse y a distancia, sin embargo May es herida por Padre. Este trata de matarla pero Alphonse la salva.

En el capítulo 104, tras completarse el eclipse solar Padre abre la puerta de la verdad utilizando a los 5 sacrificios humanos: Edward Elric, Alphonse Elric, Van Hohenheim, Izumi Curtis y Roy Mustang trasmutando a todo Amestris en una Piedra Filosofal, al mismo tiempo utiliza el eclipse para arrastrar a "Dios" hacia la tierra y absorberlo. Finalmente aparece ante todos en una nueva forma. Que es la forma de Hohenheim de joven, ya que fue su sangre la que dio nacimiento a Padre.

En el capítulo 105, Padre elimina la alquimia de Amestris para impedir su uso y después intenta destruir a los alquimistas que sirvieron de sacrificio creando un "cuasi-sol" pero Hohenheim activa, con la ayuda de las almas de Xerxes dentro de su cuerpo, un círculo de trasmutación en Amestris para regresar las almas que Padre había absorbido y quitarle la piedra filosofal que le daba el poder de contener a Dios. El poder de la Piedra Filosofal creada en Xerxes no es lo suficientemente fuerte para que Padre pueda controlar a "Dios", así que en lugar de gastar fuerzas con la fusión nuclear del sol, crea un tornado manipulando el clima para destruirlos. Después de atacarlos por sorpresa, por arriba y por abajo de la tierra, Padre casi triunfa en su objetivo, hasta que Scar, después de derrotar a Bradley, activa el círculo inverso en la ciudad que su hermano creó, regresando la alquimia a Asmetris por completo. Al final el "Trono de Dios" donde Padre se sentó la mayor parte de la historia, fue destruido por Ed, Al e Izumi.

En el capítulo 106, Padre continúa combatiendo contra los sacrificios y Hohenheim le dice a Edward que deben obligar a Padre a pelear para que gaste la piedra filosofal que posee y pierda el poco control que aun tiene sobre "Dios", siendo literalmente un globo a punto de estallar. Cuando Padre nota que su cuerpo comienza a desprenderse, escapa a la superficie para obtener almas humanas para su piedra, pero Hohenheim, Izumi, Al y May lo siguen y lo detienen. Padre los atormenta "creando" humanos con la forma y almas de los habitantes de Xerxes para distraerlos, cuando Edward aparece detrás de ellos después de derrotar a Pride, Padre lanza un rayo para eliminar a todo el grupo.

En el capítulo 107, Padre consigue herir de gravedad a los sacrificios y a May Chang y Al queda casi muerto ya que su sello de sangre se ha dañado, todo el grupo de Briggs, Mustang con su alquimia mejorada tras haber cruzado la puerta de la verdad y ayudado por Riza Hawkeye, Alex Armstronng, Greed/Ling y Ran Fan atacan sin piedad a Padre, todo con el objeto de agotar su piedra filosofal y que ya no pueda contener a "Dios" dentro de él, pero usa un escudo para que ninguno de los ataques le afecte gravemente.

Después de descuidarse intentando absorber la piedra Filosofal de Greed, Edward aprovecha y lo ataca por un lado, Padre reacciona demasiado tarde para protegerse con su escudo normal, así que usa un escudo mucho más potente destruyendo el automail de Edward. Pero porque su escudo necesitó mucha más fuerza, "Dios" ganó fuerza para salir de su cuerpo, Edward lo golpea en el brazo y Padre no puede usar más su barrera así que se protege con su propio brazo, causando una rotura por la cual "Dios" intenta escapar, el cuerpo de Padre comienza a colapsar y busca más piedra filosofal desesperadamente intentando devorar a Edward, sin embargo Alphonse se sacrifica regresando a la puerta de la Verdad para que su hermano recupere su brazo y pueda defenderse. Después de que Edward recupera su brazo, en un ataque de furia por le perdida de su hermano golpea a Padre con toda su fuerza para así hacer que "Dios" se libere.

En el capítulo final 108 "El fin del Viaje", Padre pierde el control casi total de "Dios" al principio del capítulo, y de forma desesperada intenta absorber toda la piedra filosofal de su hijo, Greed. Pero Greed lo ataca desde dentro de su cuerpo por venganza, o como dijo él antes de morir "por la época rebelde". Padre pierde su brazo (Ran-Fan se lo corta para ayudar a Ling-Yao) y su pierna (Greed se lo destruye desde dentro convirtiéndolo en la fase más débil del carbón), esto sin duda simula un evento irónico, ya que perdió los mismos miembros que Edward. Después de matar a Greed desde su interior, Padre es golpeado en el pecho por Edward, formando un gran agujero y sin poder regenerarse (dado que con dicho golpe, Ed libera el resto de almas de Xerxes que todavía quedaban en su interior). "Dios" se libera y desde dentro se lo lleva hacia la puerta de la Verdad.

Dentro de la Puerta, Padre, en su forma original, le pregunta a Dios el porqué de no haberse quedado en su cuerpo aprisionado, a lo que "La Verdad" le contesta que fue porque "No crees en mí". Padre le exige explicar quien es y el porqué de su interferencia con su deseo de "Tener perfecto conocimiento sobre Dios" a lo que La Verdad le contesta lo mismo que le contestó a Ed: "Soy al que llaman único, quizás soy el Todo, quizás soy el mundo, quizás soy el universo, o quizás el mismo Dios... Y también soy tú". Dios le explica que ya que él una vez dijo "Es la verdad quien les da el castigo merecido para que no se hagan tan engreídos", él mismo le dará su "desesperación" para que no se engreído. Padre regresa al lugar de donde salió en primer lugar con gritos de desesperación, ya que ahora será él quien forme parte de "Dios" y no al revés como él quería. Posteriormente se abre la Puerta de la Verdad de Padre y lo devora.

Referencias 

Personajes de Fullmetal Alchemist
Alquimistas ficticios
Políticos ficticios
Asesinos ficticios

en:List of Fullmetal Alchemist characters#Father